

Cinema 
 C'era due volte... – film per le televisione del 1980 diretto da Ivan Nagy
 C'era due volte – film d'animazione del 1983 diretto da John Korty e Charles Swenson
 C'era due volte – film per le televisione del 1998 diretto da Thom Eberhardt

Televisione 
 C'era due volte – programma televisivo del 1980
 C'era due volte – programma televisivo del 1993
 C'era due volte – programma televisivo del 1999